Helium 3 (також пишеться як Helium-3, Не3 або He-3) — англійський лейбл, створений рок-гуртом Muse в 2006 році, що є структурним підрозділом Warner Music Group. Починаючи з синглу "Supermassive Black Hole", лейбл випустив релізи Muse, працюючи на міжнародному рівні з Warner Bros. Records, A&E Records і різними регіональними лейблами Warner Music. Назва лейблу походить від гелію-3 — рідкісного ізотопу з благородних газів гелію, які теоретично можуть бути використані в майбутньому для одержання енергії за рахунок ядерного синтезу.

Дискографія 
Всі релізи Helium-3 випускаються в Сполученому Королівстві і Європі з A&E Records  
 {| class="wikitable"
!Рік
!Номер в каталозі
!Назва
!Видання
!Со-лейбли
!Прим.
|-
| rowspan="11" |2006
|HEL3001
| rowspan="3" |"Supermassive Black Hole"
|7" vinyl
|Europe only
| align="center" rowspan="3" |
|-
|HEL3001CD
|CD single
|Europe only
|-
|HEL3001DVD
|DVD single
|United Kingdom only
|-
|HEL3002CD
| rowspan="2" |Black Holes and Revelations
|CD album
|WEA International
Warner Bros. Records
| align="center" rowspan="2" |
|-
|HEL3002CDX
|Digipak album
|Warner Bros. Records
Odyssey Records
|-
|HEL3003
| rowspan="3" |"Starlight"
|7" vinyl
|United Kingdom only
| align="center" rowspan="3" |
|-
|HEL3003CD
|CD single
|Europe only
|-
|HEL3003DVD
|DVD single
|United Kingdom only
|-
|HEL3004
| rowspan="3" |"Knights of Cydonia"
|7" vinyl
|United Kingdom only
| align="center" rowspan="3" |
|-
|HEL3004CD
|CD single
|Europe only
|-
|HEL3004DVD
|DVD single
|United Kingdom only
|-
| rowspan="4" |2007
|HEL3005
| rowspan="3" |"Invincible"
|7" vinyl
| rowspan="3" |United Kingdom only
| align="center" rowspan="3" |
|-
|HEL3005CD
|CD single
|-
|HEL3005DVD
|DVD single
|-
|HEL3006
|"Map of the Problematique"
|Digital download
|United Kingdom only
| align="center" |
|-
|2008
|HEL3007
|HAARP
|CD+DVD
|WEA International
Warner Bros. Records
| align="center" |
|-
|2009
|825646874347
|"The Resistance"
|CD album
|Warner Bros. Records
| align="center" |
|-
|2012
|825646568802
|"The 2nd Law"
|CD album
|Warner Bros. Records
| align="center" | -
|-
|2013
| Unknown
|"Live at Rome Olympic Stadium"
|CD+DVD & CD+BluRay
|Warner Bros. Records
| align="center" | -
|-
|2015
| Unknown
|"Drones"
|CD album
|Warner Bros. Records
| align="center" | -
|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Офіційний вебсайт Muse 

Warner Music Group
Музичні лейбли
Британські лейбли звукозапису
Muse